Siegessäule (в переводе с «Колонна Победы») может означать:
 Архитектурное сооружение:
 Колонна победы (Альтона) — разрушенный во время бомбардировки Гамбурга памятник в Альтоне в Германии.
 Колонна победы (Берлин) — памятник истории Германии и одна из главных достопримечательностей Берлина.
 Колонна победы (Зигбург) — памятник в Зигбурге в Германии.
 Колонна победы (Хакенберг) — памятник в Хакенберге в земле Бранденбург в Германии.
 Колонна победы (Шверин) — памятник в Шверине в Германии.
 Siegessäule — берлинский ежемесячный бесплатно распространяемый городской информационный журнал.